Gaume :
 La Gaume est la partie romane de la Lorraine belge.
 Emmanuelle Gaume, journaliste française.
 Jean-Joseph Gaume (1802-1879), théologien et écrivain français.
 Louis Gaume (1888-1962), entrepreneur français.
 Roman Gaume (19..-), chanteur français.

Homonymie de patronyme